Дюпін Юрій Юрійович (рос. Юрий Юрьевич Дюпин, нар. 17 березня 1988, Барнаул) — російський футболіст.
 Дюпіна Любов Іванівна (рос. Любовь Ивановна Дюпина, 28 травня 1955, Руський Кандиз, Оренбурзька область) — радянська біатлоністка, дворазова чемпіонка СРСР.